Stelkens ist der Familienname folgender Personen:

 Paul Stelkens (* 1937), deutscher Jurist
 Ulrich Stelkens (* 1967), deutscher Rechtswissenschaftler